Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van juni 2005 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 24 juni 2005.

Vrouwen 06